Башивілле́, Башівілле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 19 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Башивілле і Френо-Моншеврей було об'єднано в новий муніципалітет Моншеврей.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 472,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Башивілле на сайті французького Національного інституту географії
 Башивілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Башивілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза